TFC est un sigle, qui peut signifier :
 Tamworth Football Club, club anglais de football ;
 Team Fortress Classic, une modification de jeu vidéo multijoueurs pour le jeu Half-Life ;
 température de fléchissement sous charge, la température à partir de laquelle des éprouvettes soumises à l’action fléchissante de certaines charges données subissent une déformation conventionnelle ;
 Torino Football Club, club italien de football ;
 Toronto FC, club canadien de football ;
 Toulouse Football Club, club français de football fondé en 1937 et dissous en 1967 ;
 Toulouse Football Club, club français de football fondé en 1970 sous le nom d'« Union sportive de Toulouse (US Toulouse) » (1970-1977) ;
 Thionville Football Club, club français de football ;
 Tours Football Club, club français de football ;
 Trélissac Football Club, club français de football.